Sofia Open 2020 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2020 z cyklu Sofia Open rozgrywany w dniach 8–14 listopada 2020 roku w Sofii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 389 270 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2020
2020 w tenisie ziemnym
2020 w Bułgarii
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19